Trois-Ponts (letterlijk: "drie bruggen") is een plaats en gemeente in België, gelegen waar de rivieren de Amblève en de Salm in de provincie Luik samenvloeien. De gemeente telt ruim 2500 inwoners.

Kernen 
De gemeente bestaat uit de deelgemeenten Fosse, Wanne en Basse-Bodeux. Verder liggen op het grondgebied nog verschillende kleine dorpjes en gehuchten. De plaats Trois-Ponts was oorspronkelijk een klein gehucht in het noorden van de gemeente Fosse. Het gehucht groeide echter uit tot de belangrijkste plaats van de gemeente Fosse en in 1965 werd de nieuwe gemeente, die ontstond door de fusie van Fosse en Wanne, 'Trois-Ponts' genoemd. Op 1 januari 1977 werd de gemeente verder uitgebreid door de aanhechting van Basse-Bodeux.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Trois-Ponts

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)